Афуа може да се отнася за:

 Афуа – акан име
 Афуа – кратер на Венера
 Афуа – община в Бразилия